Арканум — эзотерические (секретные) знания и мистерии, тайные учения. Отсюда Арканское учение.
 «Арканум» (Arcanum divinae sapientiae, 1880) — энциклика папы Льва XIII, объявлявшая мужчину главой в семье и над женщиной.
 Арканум — город в США, штат Огайо.
 «Арканум» () — компьютерная игра компании «Troika Games» (2001).
 Arckanum — шведская блэк-метал группа.
 Arcanum - история из визуальной новеллы "Клуб романтики".

См. также 
 Старшие и младшие арканы